Gentoo ist
 die englische Bezeichnung für den Eselspinguin
 eine Linux-Distribution, siehe Gentoo Linux
 ein Dateimanager, siehe gentoo (Dateimanager)
Geographisches:
 Gentoo Cove
 Gentoo Rocks